

Affaires 
 Le centre des services financiers internationaux à Dublin, en anglais : .
 Le code de transactions bancaires en Inde (comparable à l'IBAN en Europe), en anglais : .

Sport 
 La Fédération internationale d'escalade, en anglais : .

Sigle de 4 caractères